37 (тридцать семь) может означать:

 37 — число.
 37 год
 37 год до н. э.

См. также 
 
 
 
 
 1937 год